Женская сборная Китайского Тайбэя по хоккей с шайбой представляет Китайский Тайбэй (Тайвань) на международных женских соревнованиях по хоккею.

Женская юниорская сборная Китайского Тайбэя по хоккею завоевала золото на Международном женском чемпионате юниоров по хоккею на льду 2020 года в Финляндии. В финале Китайский Тайбэй встретился со сборной Австралии. Тайбэю удалось на последних минутах забить две шайбы и получить победу. Эта победа стала третьей для сборной после того, как она обыграла соперников из Финляндии и Казахстана.

См. также 
 Сборная Китайского Тайбэя по хоккею с шайбой

Сборные по хоккею с шайбой
Женский хоккей с шайбой
Хоккей с шайбой